Dino Medjedovic (Szarajevó, Jugoszlávia, 1989. június 13. –) osztrák labdarúgó, a német VfL Wolfsburg II középpályása. Rendelkezik boszniai állampolgársággal is.

Források 
Dino Medjedovic adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1989-ben született személyek
Osztrák labdarúgók
Az AGOVV labdarúgói
Az MFK Karviná labdarúgói
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek